Суперкубок Сан-Марино з футболу 2015 — 30-й розіграш турніру. Матч відбувся 28 жовтня 2015 року між чемпіоном і володарем кубка Сан-Марино «Фольгоре/Фальчано» та фіналістом кубка Сан-Марино «Мурата».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на сайті Федерації футболу Сан-Марино 

2015
Сан-Марино